Un téléphone mobile jetable, ou téléphone portable jetable, permet de transmettre des communications téléphoniques comme un téléphone mobile classique mais a la particularité d'être jetable après son utilisation, la batterie et la recharge lui offre une autonomie de 6 mois encore malgré une absence de recharge prolongée.

Historique sous toute réserve 
 
Le brevet du téléphone mobile jetable a été déposé en 1999 par une Américaine du New Jersey nommée Randi Altschul. L'idée lui serait venue un jour d’énervement dans un embouteillage : après une conversation, elle aurait voulu jeter son mobile par la fenêtre de son véhicule. Elle décida alors de s’associer avec un ingénieur pour créer son entreprise. Le premier prototype date de 2001.
En 2003, ce concept n’était pas encore adopté en Europe.

Caractéristiques de prise en main
 
Le téléphone se branche par un fil électrique le temps du remplissage pour alimenter la batterie. 
Cet appareil est présenté sous la forme d’un téléphone portable classique au numéro affichable. Il ne possède pas de mémoire ; il faut donc composer le numéro de son correspondant à l’aide des touches numérotées de 0 à 9. Certains modèles ne possèdent pas de clavier : l'écran tactile propose alors l'affichage du clavier. L'écran tactile remplace le clavier apparu par simple pression du doigt sur l'écran. Le numéro de téléphone est composé par simple pression du doigt sur les numéros affichés. Si le clavier n'est pas affiché, il peut l'être par pression sur l'icône clavier ou plus difficilement par pression sur une zone entouré où le numéro sera affiché (zone de saisie du numéro). Il est fourni avec un kit piéton. Un nombre ou recharge est vendue pour le droit d'utilisation du téléphone pendant une durée de conversations téléphoniques et apparait en version papier (très simple) ou plastique (cf format carte de crédit). Son coût est en moyenne de  pour 60 minutes de communication, ceci sans contrat. Cependant il est possible de recharger le crédit de communication par l’achat d’une recharge.

Fonctionnement 
 
Les connexions internes sont réalisées par une encre conductrice sur du papier au lieu de circuits imprimés. L’utilisation de l’oreillette-micro et de l’encre conductrice permet une réduction de la taille de l’appareil. La transmission d’un appel se réalise par la propagation du signal de téléphone en téléphone pour aboutir à un téléphone assez proche d’une antenne du réseau, qui transmettra l'appel. Ceci implique une mise en circulation d'un nombre assez important de téléphones de cette technologie, de façon à assurer la transmission des signaux.

Commercialisation 

La société créée par la détentrice du brevet se nomme Dieceland. Cette société a présenté son premier prototype en 2001 mais la société ne possède toujours pas de site web. Aujourd'hui ce type de produit n'est commercialisé qu'aux États-Unis (il existe d'autres propositions dans tous les pays ayant une entreprise de téléphonie mobile) par la société Hop-on. Cette société commercialise également des téléphones portables « classiques ». 

À ne pas confondre avec le Bic Phone de BiC qui est lui non jetable contrairement à ce que certains peuvent penser.

Notes et références

Lien externe 

  description du téléphone portable jetable sur about.com

Téléphone mobile
Objet jetable